Phalanta alcippe — дневная бабочка из семейства Nymphalidae.

Описание 
Бабочка средних размеров. Основной фон крыльев охристо-рыжий с множественными буро-чёрными пятнами и полосами различных размеров. Нижняя сторона крыльев покровительственной окраски, подражающая сухим листьям и растительным останкам.

Подвиды и ареал 

Благодаря широкому распространению вид образует множество подвидов:
 Phalanta alcippe alcippe (острова: Амбон, Серанг, Сапаруа)
 Phalanta alcippe alcippoides (Moore, [1900]) (от Индии до южной Бирмы, Таиланд, Бирма, Борнео)
 Phalanta alcippe drepana Fruhstorfer (Ява)
 Phalanta alcippe pallidior Staudinger (о-в Палаван)
 Phalanta alcippe violetta Fruhstorfer (Филиппины)
 Phalanta alcippe semperi Moore (Филиппины: от Лузона до Цебу)
 Phalanta alcippe alcesta Corbet, 1941 (Малайзийский полуостров)
 Phalanta alcippe aurica Eliot, 1978 (Pulau Aur, Pulau Permanggil)
 Phalanta alcippe tiomana Corbet, 1937 (Тиоман)
 Phalanta alcippe ceylonica Mander (Шри-Ланка)
 Phalanta alcippe andamana Fruhstorfer (Адамановы острова)
 Phalanta alcippe fraterna Moore (Никобарские острова)
 Phalanta alcippe enganica Fruhstorfer (Энгано)
 Phalanta alcippe floresiana Fruhstorfer (ов- Флорем, Острова Лессер Санда)
 Phalanta alcippe celebensis Wallace (Сулавеси)
 Phalanta alcippe omarion Fruhstorfer (о-в Сула)
 Phalanta alcippe asinia Fruhstorfer (о-ва Тимор, Ветар)
 Phalanta alcippe quinta Fruhstorfer (о-ва Халмахера, Бакан)
 Phalanta alcippe alcippina Fruhstorfer (о-в Оби)
 Phalanta alcippe cervina (Butler, 1876) (северо-западный Ириан)
 Phalanta alcippe arruanae (Felder, 1860) (о-в Ару)
 Phalanta alcippe cervinides (Fruhstorfer, 1904) (Вайгео)
 Phalanta alcippe kinitis Fruhstorfer (восточная Новая Гвинея)
 Phalanta alcippe denosa Fruhstorfer (Архипелаг Бисмарка)
 Phalanta alcippe ephyra Godman & Salvin (о-в Бугенвиль)
 Phalanta alcippe rennellensis Howarth (о-в Реннелл)
 Phalanta alcippe bellona Howarth(о-в Беллона)

Литература 
 Wynter-Blyth, M.A., (1957) Butterflies of the Indian Region, Bombay Natural History Society, Mumbai, India.
 Kunte, Krushnamegh (2000) «Butterflies of Peninsular India». Universities Press, Hyderabad. ISBN 81-7371-354-5

Нимфалиды
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1893 году